Лопанский мост — мост через реку Лопань. По умолчанию, в пределах городской черты Харькова.

 Большой Лопанский мост — в начале Екатеринославской улицы (Полтавский шлях), в настоящий момент автомобильно-трамвайный.
 Малый Лопанский мост — Бурсацкий мост перед Благовещенским базаром, автомобильно-трамвайный.

Также может означать 
(снизу вверх по течению)
 Конторский мост (разрушен в 1943)
 Купеческий мост перед Благовещенской площадью, автомобильно-троллейбусный.
 Рогатинский мост (автомобильно-трамвайный)
 Ивановский мост (пешеходный)
 Новый мост (автомобильно-трамвайный)
 Павловский мост (пешеходный)
 Павловская плотина (пешеходная)
 Северный Пост (мост) (железнодорожный)
 Мост Окружной автомобильной дороги (автомобильный)